Claudia Zornoza – calciatrice spagnola, centrocampista
 Luz María Zornoza – giocatrice di badminton peruviana
 Pippi Zornoza – artista statunitense
 Rafael Zornoza Boy – vescovo cattolico spagnolo